«Бе́лые медве́дицы» — женский хоккейный клуб из Челябинска, выступающий в Женской хоккейной лиге.

История 
Создан в 1997 году, начав выступление в чемпионате России. Тогда команда выступала под названием «Метелица», позже название менялось на «Ника», потом на «Казак-Уральский». С 2002 года клуб назывался «Факел». 5 марта 2014 года команда вошла в структуру «Трактора» и сменила название на «Белые медведицы». 8 марта 2015 года по финансовым причинам была расформирована.

В апреле 2021 года стало известно о возрождении хоккейным клубом «Трактор» женской команды «Белые медведицы». Команду возглавил экс-наставник «Челмета» Игорь Знарок.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010/11

Статистика 
{| 
|+ «Белые медведицы» в чемпионатах России
|- 
!Сезон
!Место
!И
!В
!ВО
!ВБ
!Н
!ПБ
!ПО
!П
!ЗШ
!ПШ
!О
|-
|1997/98||7||8||0||—||—||0||—||—||8||3||168|| bgcolor="#ccffcc"|0|-
|1998/99||5||22||1||—||—||0||—||—||21||12||339|| bgcolor="#ccffcc"|2|-
|1999/00||4||17||5||—||—||0||—||—||12||31||129|| bgcolor="#ccffcc"|10|-
|2000/01|||4||18||0||0||—||0||—||0||18||9||153|| bgcolor="#ccffcc"|0|-
|2001/02||4||24||3||0||—||1||—||0||20||26||186|| bgcolor="#ccffcc"|10|-
|2002/03||4||24||3||1||—||1||—||0||19||44||144|| bgcolor="#ccffcc"|12|-
|2003/04||5||30||8||0||—||3||—||1||18||100||106|| bgcolor="#ccffcc"|28|-
|2004/05||5||30||7||0||—||0||—||0||23||57||124|| bgcolor="#ccffcc"|21|-
|2005/06||5||30||4||1||—||0||—||0||25||53||155|| bgcolor="#ccffcc"|14|-
|2006/07||4||24||5||1||—||1||—||1||16||52||106|| bgcolor="#ccffcc"|19|-
|2007/08||5||24||5||0||0||—||0||0||19||17||103|| bgcolor="#ccffcc"|15|-
|2008/09||5||24||4||0||1||—||1||0||18||29||88|| bgcolor="#ccffcc"|15|-
|2009/10||6||30||2||0||1||—||2||1||24||54||130|| bgcolor="#ccffcc"|11|-
|2010/11||||30||16||1||1||—||0||0||12||116||84|| bgcolor="#ccffcc"|52|-
|2011/12||4||30||11||0||1||—||1||0||17||74||149|| bgcolor="#ccffcc"|36|-
|2012/13||4||48||26||0||1||—||0||1||20||156||139|| bgcolor="#ccffcc"|81|-
|2013/14||5||40||20||0||0||—||0||0||20||168||114|| bgcolor="#ccffcc"|60|-
|2014/15||8||32||9||0||1||—||0||0||20||106||133|| bgcolor="#ccffcc"|29'|-
|2021/22|||||||||||||||||||||||| bgcolor="#ccffcc"|
|-
|}

 Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, Н — ничейный результат, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.''

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Игорь Знарок
 Ассистент главного тренера: Павел Ширяев
 Ассистент главного тренера: Пётр Паньков
 Тренер по ОФП: Елена Тюшнякова

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Страница клуба на официальном сайте ХК «Трактор»

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Хоккейные клубы Челябинска